Antoine-Hilaire-Henri Périé (1780-1833), peintre français ;
 André Périé (1969-), joueur de rugby à XV français ;
 Michel Périé, réalisateur français de documentaires.